Égliseneuve-d'Entraigues, Puy-de-Dôme
Égliseneuve-des-Liards, Puy-de-Dôme
Égliseneuve-près-Billom, Puy-de-Dôme
Église-Neuve-d'Issac, Dordogne
Église-Neuve-de-Vergt, Dordogne